«Золотой рог» — советский художественный фильм, снятый режиссёром Ефимом Ароном в 1948 году на Алма-Атинской киностудии художественных и хроникальных фильмов.

Премьера фильма состоялась 24 июня 1948 года.

Сюжет 
Фильм о борьбе советских учёных за выведение новой породы домашнего скота, скрещеных мериносных овец и дикого барана-архара.

Действие фильма происходит в горах Заилийского Алатау на опытной станции Казахского института животноводства. Новая порода овец должна обладать мягкой шерстью мериносовой овцы и выносливостью горного барана-архара, чей крутой «золотой» рог служит для учёных символом будущего изобилия.

В ролях 
 Шакен Айманов — Жакан Дасанов, молодой учёный
 Пётр Алейников — Виктор Соколов
 Ляйля Галимжанова — Сауле Байжанова
 Рахия Койчубаева — Жамал
 Елубай Умурзаков — Турдукулов
 Сералы Кожамкулов — Адилбек, чабан
 Калыбек Куанышпаев — Бергалиев, министр
 Аркадий Аркадьев — профессор Игнатьев
 Капан Бадыров — Ибрай Жунусов
 Азербайжан Мамбетов — Токен''

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Ефим Арон
 Сценарий — Е. Шатров, С. Шатров
 Главный оператор — Александр Петров
 Художник-постановщик — Павел Зальцман, Б. Багаутдинов
 Звукооператор — В. Чечёткин
 Второй режиссёр — И. Гитлевич
 Помощник режиссёра — И. Оспанов
 Гримёр — С. Гульков
 Художник-гримёр — Г. Умарова
 Художник по костюмам — С. Сухов
 Монтажёр — Г. Широков
 Консультант — Н. Бутарин
 Комбинированные съёмки
 Оператор — Н. Илюшин
 Художник — И. Антоненко
 Ассистент режиссёра — Ю. Цыркова
 Ассистент оператора — В. Мурзин, С. Артемов
 Ассистент по монтажу — Г. Багаутдинова
 Дирижёр — Г. Столяров
 Зам. директора картины — В. Крафт
 Директор картины — Б. Цейруль

Ссылки 
  Золотой рог 

Фильмы СССР 1948 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Казахфильм»
Фильмы на русском языке
чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы об учёных